Циб Володимир Іванович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Циб Олександр Володимирович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Циба